Minden peut faire référence à :

Toponyme

Allemagne 
 Minden, ville en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, anciennement dans le district de Minden ;
 Minden (Sûre), ville en Rhénanie-Palatinat.

Australie 
 , ville et .

Canada 
 , canton en Ontario.

États-Unis 
 , ville fantôme ;
 Minden (Iowa), cité ;
 Minden (Louisiane), cité ;
 , ville fantôme ;
 , ville fantôme ;
 Minden (Nebraska), cité ;
 Minden (Nevada), ville non-incorporée ;
 Minden (New York), ville ;
 , communauté non-incorporée ;
 , census-designated place ;
 Mindenmines (Missouri), cité ;
 , village ;
 Canton de Minden, canton dans le comté de Pottawattamie ;
 , canton civil ;
 , canton ;
 New Minden, village.

Patronyme 

  (1880–1944), joueur d'escrime néerlandais.

Autres 
 Minden, excavatrice à chaîne à godets à vapeur allemande de 1882 ;
 le М-1085 Minden, dragueur de mines auparavant allemand, aujourd'hui au service de la Marine géorgienne ;
 HMS Minden, navire de la Royal Navy, 1810 ;
 la bataille de Minden, 1759 ;
  (), commémoration de la Bataille de Minden par les régiments britanniques y ayant combattu ;
 la Minden, rivière de fiction dans le Beleriand de J. R. R. Tolkien.

Note